Nordstrand – półwysep w Niemczech,
 Nordstrand – jezioro w Niemczech,
 Nordstrand – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn,
 Nordstrand – miejscowość w Norwegii, w regionie Vestlandet,
 Nordstrand – dzielnica norweskiego miasta Oslo,
 Nordstrand – przystanek kolejowy w Norwegii,
 Søndre Nordstrand – dzielnica norweskiego miasta Oslo,
 Nordstrand IF – norweski klub sportowy,
 Morten Nordstrand – duński piłkarz,
 Rickard Nordstrand – szwedzki bokser.